Sho Ito (Kasugai, 24 de julho de 1988) é um futebolista do Japão que joga pelo time japonês Kashima Antlers e representou a seleção sub-20 do Japão no Campeonato Juvenil de 2006 da AFC.

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Grenoble Foot 38
Futebolistas do Yokohama F. Marinos